Buduma peut désigner :
 les Buduma, une population d'Afrique centrale
 le buduma, une langue tchadique